

Села 
 Тишківка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада (в минулому — Новомиргородський район)
 Тишківка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Тишківська сільська громада (в минулому — Добровеличківський район)